Demóstenes puede referirse a:
 Demóstenes (384–322 a. C., griego: Δημοσθένης, Dēmosthénēs) fue un prominente hombre de estado y orador ateniense
 Demóstenes, general ateniense.
 Demóstenes Filaletes, físico.
 Demóstenes el Laconio, vencedor en los juegos Olímpicos en el 316 a. C.
 Seudónimo de George Savalas cuando aparecía en Kojak.

Ficción

 En la novela histórica Fire From Heaven de Mary Renault, Demóstenes es descrito como jefe de los villanos.
 En la serie de libros de El Juego de Ender por Orson Scott Card, Demóstenes era usado como seudónimo por Valentine Wiggin.
 Demóstenes da nombre a la Demosthenian Literary Society de la Universidad de Georgia in Athens, Georgia, Estados Unidos.